HMS Shah () — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Shah (1873) — фрегат, збудований у 1873 році під назвою «HMS Blonde», але перейменований на «HMS Shah» під час візиту шаха Персії Насер ед-Дін Шаха у 1873 році. У 1877 з корабля вперше був здійснений запуск торпеди. У 1904 році перетворений на блокшив та перейменований на «C.470». Проданий у 1919 році, затонув у 1926 році.
 HMS Shah (D21) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Jamaica (CVE-43)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Shah».

Кораблі ВМС Великої Британії